Antonio Muñoz (architecte) (1884-1960), architecte et historien de l'art italien ;
 Antonio Muñoz (né en 1951), joueur de tennis espagnol ;
 Antonio Muñoz Molina (né en 1956), écrivain espagnol et membre de L'Académie Royale Espagnole ;
 Antonio Marín Muñoz (né en 1970), écrivain espagnol ;
 Antonio Jesús Vázquez Muñoz (né en 1980), footballeur espagnol ;